Geografia
 Ilha do Medo (Maranhão), no Brasil

 Ilha do Medo (Bahia), no Brasil
Outros usos
 Shutter Island, filme com Leonardo Di Caprio e Mark Rufallo, traduzido no Brasil como Ilha do Medo

Medo